Соляной — название нескольких населённых пунктов:

 Соляной — посёлок в Волгограде Волгоградской области.
 Соляной — деревня в Моргаушском районе Чувашии.

См. также 
 Соляной бунт
 Соляной городок
 Соляной переулок
 Соляной пруд
 Соляной хребет
 Соляное